Krishnamurti oder Krishnamurthy ist der Familienname folgender Personen:

 Jana Krishnamurthy (1928–2007), indischer Politiker
 Jiddu Krishnamurti (1895–1986), indischer Philosoph
 Kavita Krishnamurti (* 1958), indische Bollywood-Sängerin
 Mathoor Krishnamurti (1928–2011), indischer Schulleiter
 R. Krishnamurthy, Künstlername Kalki (1899–1954), indischer Schriftsteller, Journalist und Drehbuchautor
 U. G. Krishnamurti (1918–2007), indischer Philosoph